Гэвэноаса () — село в Кагульском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Гэвэноаса, включающей также сёла Николаевка и Владимировка.

География 
Село расположено на высоте 90 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гэвэноаса проживает 1296 человек (641 мужчина, 655 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района